Židlický je české příjmení, mezi jehož významné nositele patří:

 Jan Židlický (* 1949) – farář církve československé husitské
 Jiří Židlický (1895–1950) – český malíř a grafik
 Marek Židlický (* 1977) – český hokejový obránce
 Michaela Židlická (* 1952) – česká právnička, soudkyně Ústavního soudu

Externí odkazy